Por Giroud pode referir-se a:
 Françoise Giroud – falecida política francesa.
 Frank Giroud – desenhista francês famoso por trabalhos na Larousse.
 Olivier Giroud – futebolista francês.
 Pavel Giroud – cineasta cubano.
 Thibault Giroud – esportista francês de várias modalidades, com destaque no rúgbi.

Desambiguação